Иван Андреевич Скляров:
 Скляров, Иван Андреевич (1901—1971) — советский военачальник, генерал-майор танковых войск (1942), начальник отдела ГРУ Генштаба ВС СССР.
 Скляров, Иван Андреевич (1920—1992) — советский офицер, Герой Советского Союза.